Carreño (Asturië), een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Puerto Carreño, een stad in Colombia